Abela – rzeka na Litwie

Osoby o tym nazwisku:
 Carmelo Abela – maltański polityk
 George Abela – maltański prawnik i polityk